Cinq pièces pour piano peut faire référence à :
Cinq pièces pour piano, cycle de courtes pièces instrumentales d'Emmanuel Chabrier composé en 1890 ;
Cinq pièces pour piano (), cycle de courtes pièces instrumentales d'Arnold Schönberg composé entre 1920 et 1923 ;
Cinq pièces pour piano (), cycle de pièces pour piano de George Crumb composé en 1962.